

Teatro
 Anna Christie – opera teatrale di Eugene O'Neill

Film
 Anna Christie – film del 1923 diretto da John Griffith Wray e (non accreditato) Thomas H. Ince
 Anna Christie – film del 1930 diretto da Clarence Brown
 Anna Christie – film del 1930 diretto da Jacques Feyder